Innarsuup Qaqqaa bezeichnet:
 Innarsuup Qaqqaa (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Innarsuup Qaqqaa (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland